Пышак — название населённых пунктов:

Россия 
 Пышак — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Пышак — село в Юрьянском районе Кировской области.